Volborth ist der Familienname folgender Personen

 Alex Volborth (1924–2009), US-amerikanischer Geologe, Mineraloge und Philosoph 
 Alexander Hubert von Volborth (1885–1973), deutsch-russischer Maler und Grafiker 
 Alexander von Volborth (1800–1876), russischer Paläontologe 
 Carl Alexander von Volborth (1919–2009), US-amerikanischer Heraldiker deutscher Herkunft
 Johann Karl Volborth (1748–1796), deutscher Theologe 
 Johann Friedrich August Volborth (Friedrich von Volborth, 1768–1840), evangelisch-lutherischer Geistlicher, der in Russland wirkte